Frans-Spaanse Oorlog (1635-1659)
 Frans-Spaanse Oorlog (1683-1684)